Le terme pintade peut designer :

Zoologie

La pintade est un oiseau de basse-cour de l'ordre des galliformes, originaires d'Afrique.
 Les Pintades est une collection d’ethno-guides touristiques qui décodent le mode de vie des femmes dans les grandes villes du monde.